Реки Испании имеют преимущественно дождевое питание, в связи с чем наблюдаются резкие сезонные колебания стока при зимне-весеннем максимуме и летнем минимуме, когда реки сильно мелеют, а многие мелкие пересыхают. Сезонность нехарактерна для севера и северо-запада Испании, где реки полноводны в течение всего года, с относительно равномерными колебаниями уровня воды. В Пиренеях, Андалусских горах и частично в Центральной Кордильере дождевое питание рек дополняется снеговым. Среди наиболее крупных рек Испании можно выделить в бассейне Атлантического океана: Тахо (река), Дуэро, Гвадиана, Гвадалквивир; относящихся к бассейну Средиземного моря: Эбро, Хукар, Сегура. Большинство крупных рек имеют пороги, что в совокупности с их мелководьем препятствую судоходству. Реки севера Испании, не подверженные сезонным колебаниям водостока, используются в энергетических целях, остальные главным образом для орошения. На ряде рек созданы искусственные водохранилища.

Список наиболее крупных рек по протяжённости 
Список наиболее протяжённых рек Испании:

Примечания 

Испания
Реки